Sinònim de llibreta (castellanisme)
 Quadern de les idees, les arts i les lletres, publicació bimestral de la Fundació Ars.
 Quadern d'organista
 Quadern de bitàcola
 Quadern (plegat) és un format de plegat per a l'enquadernació de llibres.
 Quadern (El País) és un suplement del diari El País

Vegeu també 
 Quaderna
 Quart (llibre)